

Persone 
Enrico Bayon -  medico ed entomologo italiano naturalizzato britannico (1876-1952)
Hector Bayon - calciatore, dirigente sportivo, arbitro di calcio e ingegnere italiano (1885-????)

Altro 
Bayon – comune francese del dipartimento della Meurthe e Mosella, nella regione Grand Est
Bayon – tempio che fa parte del sito archeologico di Angkor, in Cambogia

Pagine correlate 
 Bayonne (disambigua)